

Geografia 
Brindisi – città italiana della Puglia 
Brindisi Montagna – comune italiano della Basilicata

Persone 
Bruno Brindisi – fumettista italiano
Lorenzo da Brindisi – presbitero e religioso italiano
Margarito da Brindisi – pirata bizantino
Miguel Ángel Brindisi – ex calciatore ed allenatore argentino
Pelino di Brindisi – vescovo italiano
Remo Brindisi – pittore italiano
Rocco Brindisi – scrittore italiano

Altro 
 – società calcistica italiana
New Basket Brindisi – società di basket italiana
Brindisi – l'atto del brindare e l'augurio in forma poetica che si fa
Brindisi – incrociatore 
Lottatore brindisino – razza canina